(littéralement « tableau noir ») est un éditeur américain de logiciels destinés aux structures de l’enseignement.

Histoire 
En juillet 2011 Providence Equity Partners lance une offre publique d'achat amicale d'environ 1,64 milliard de dollars sur l'éditeur de logiciels Blackboard mettant ainsi fin à huit mois de spéculations sur un éventuel rachat du groupe. Le titre est retiré de cotation.

Produits 
L'éditeur  développe des applications logicielles et des services associés à plus de  pédagogiques dans plus d'une soixantaine de pays. Ces établissements de l'éducation utilisent la gamme de logiciels  pour la gestion de la formation en ligne, du commerce électronique et des communautés en ligne.

Du fait que certains des applicatifs  sont propriétaires, l'éditeur de logiciels fournit une architecture ouverte et évolutive, appelée les Building Blocks, qui peut être utilisée pour étendre les fonctionnalités de ses produits.

Au fil du temps, l'offre de solution  s'est étendue avec, en complément de la plateforme LMS  Learn, une plateforme utilisant le moteur open source Moodle (Moodlerooms), une solution de classe virtuelle (Blackboard Collaborate) et enfin un outil de création d'application mobiles (Mosaic).

L'ensemble des solutions peuvent être hébergées par  dans l'un des huit centres de données existants dans le monde (dont deux en Europe).

Controverses 
L’entreprise  a breveté en juillet 2006 de nombreuses fonctionnalités présentes au cœur des systèmes LMS. Cela a provoqué un petit scandale, car  a maintenant la possibilité d’attaquer en justice ses concurrents pour violation de brevet (ce qu’elle a fait en attaquant Desire2Learn). D’autant plus que le géant américain n’est pas réellement à l’origine du concept de LMS.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
  W. Citrin,et J. Gurka, A low-overhead technique for dynamic blackboarding using morphing technology, Computers & Education, 26(4), 1996, p. 189-196 (résumé).

Articles connexes 
 Espace numérique de travail (éducation)
 Patron de conception

Lien externe 
 

Éditeur de logiciel ayant son siège aux États-Unis
Entreprise fondée en 1997
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement